Сан-Мамес-де-Кампос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Население — 66 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información, historia y fotografías de San Mamés

Муниципалитеты Паленсии